Lysmose kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lysmose (Hørmested Sogn) – en bebyggelse i Hørmested Sogn, Hjørring Kommune
 Lysmose (Låsby Sogn) – en bebyggelse i Låsby Sogn, Skanderborg Kommune
 Lysmose (Nordborg Sogn) – en bebyggelse i Nordborg Sogn, Sønderborg Kommune